Höß ist der Familienname folgender Personen:

 Anika Höß (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Irmgard Höß (1919–2009), deutsche Mittelalterhistorikerin

 Joseph Höß (1745–1797), deutscher Orgelbauer 
 Konstantin Höß (1903–1970), deutscher Politiker (NSDAP)
 Oliver Höß (* 1973), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Rainer Höß (* 1965), Enkel von Rudolf Höß
 Rudolf Höß (1901–1947), deutscher Nationalsozialist und Kommandant des Vernichtungslagers Auschwitz

Siehe auch:
 Höss
 Hoess